Eligmodermini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae, que compreende 20 espécies, em 5 gêneros.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Eligmodermini
 Gênero Acanthoibidion (Lane, 1959)
 Gênero Alienus (Galileo & Martins, 2010)
 Gênero Eligmoderma (Thomson, 1864)
 Gênero Limozota (Pascoe, 1866)
 Gênero Tucanti (Galileo & Martins, 2009)

Referências

Cerambycinae
Eligmodermini